El término Bandera de Guadalajara puede referirse a:

la bandera de Guadalajara, ciudad de España;
la bandera de Guadalajara, provincia de España;
la bandera de Guadalajara, ciudad de México;
la bandera de Guadalajara de Buga, municipio de Colombia.